Bayān (arabiska: بَيَان, بيان) är en del av en befolkad plats i Kuwait. Den ligger i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kuwait Stad. Bayān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bayān är platt. Havet är nära Bayān österut. Runt Bayān är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ḩawallī,  km nordväst om Bayān. Runt Bayān är det i huvudsak tätbebyggt.

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Del av en befolkad plats
Orter i Muḩāfaz̧at Ḩawallī